Кабардинский сельский округ

Краснодарский край 

 Кабардинский сельский округ Апшеронского района
 Кабардинский сельский округ администрации города Геленджика